Конрад фон Урслинген (нем. Konrad von Urslingen, ит. Corrado di Urslingen) (р. ок. 1150, ум. 1202) — герцог Сполето в 1177—1190 и 1195—1198, граф Ассизи.

Из швабского дворянского рода. С 1177 граф Ассизи (Италия).

В 1183 году император Фридрих I Барбаросса назначил Конрада герцогом Сполето. В 1190 г. он был изгнан гвельфами, но через 5 лет с помощью Генриха VI вернул свои владения. Также носил титул маркграфа Тосканы (с 1193).

В 1198 году, во время германского междуцарствия, Конрад фон Урслинген был вынужден уступить Сполето папе Иннокентию III. Город Ассизи стал коммуной.

Имя и происхождение жены Конрада не установлены. Сыновья:
 Райнальд, герцог Сполето в 1223—1230,
 Бертольд,
 Конрад, предок герцогов фон Урслинген, прапрадед кондотьера Вернера фон Урслингена.

Источники 
 Klaus Schubring: Die Herzoge von Urslingen. Studien zu ihrer Besitz-, Sozial- und Familiengeschichte mit Regesten (= Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B: Forschungen. Bd. 67). Kohlhammer, Stuttgart 1974, ISBN 3-17-258081-4 (Zugleich: Tübingen, Universität, Dissertation, 1970).
 Peter Csendes: Heinrich VI. Primus-Verlag, Darmstadt 1993, ISBN 3-89678-023-9.
 Hartmut Jericke: Philipp von Schwaben, Konstanze und die beabsichtigte Krönung Friedrichs II. zum römisch-deutschen König. In: Historisches Jahrbuch. Bd. 128, 2008, S. 115–135, besonders S. 118f.
 Histoire et memoires de l'Institut royale de France, Том 22;Том 27
Правители Европы XII века